Никита Андре́ев:
 Андреев, Никита Александрович (род. 1997) — российский футболист.
 Андреев, Никита Валерьевич (род. 2004) — российский фристайлист.
 Андреев, Никита Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Андреев, Никита Евгеньевич (род. 1988) — российский футболист.
 Андреев, Никита Иванович (род. 1951) — советский, российский художник.